Creanga se poate referi la
 Creanga de aur: roman scris de Mihail Sadoveanu
 Creanga de aur: studiu comparativ al mitologiei și religiei scris de James George Frazer
 Pasul Creanga: trecătoare situată în Munții Giurgeu pe DN15